Ochs von Ochsenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Wilhelm Ochs von Ochsenstein (1702–1751), deutscher Jurist und Politiker, Senator in Frankfurt am Main 
 Johann Christoph Ochs von Ochsenstein (1674–1747), deutscher Politiker, Bürgermeister von Frankfurt am Main
 Johann Christoph Ochs von Ochsenstein (Amtmann), deutscher Amtmann